Stoczek peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
dans la voïvodie de Podlachie
 Stoczek, village du powiat de Białystok
 Stoczek, village du powiat de Grajewo 
 Stoczek, village du powiat de Hajnówka
 Stoczek, village du powiat de Mońki

dans la voïvodie de Lublin
 Stoczek, village du powiat de Lublin 
 Stoczek, village du powiat de Radzyń Podlaski

dans la voïvodie de Mazovie
 Stoczek, village du powiat de Garwolin
 Stoczek, village et siège de la gmina de Stoczek du powiat de Węgrów